Černava je název více míst:

 Černava – obec v okrese Karlovy Vary
 Černava (1103 m) – hora v pohoří Hrubý Jeseník
 Černava (potok) – pravostranný přítok Mlynařice
 přírodní rezervace Všetatská černava

Jiný význam
 Černava – čarodějnice z knižní a filmové pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci

Viz též
 Černavka
 Čerňava